Cypripedium calcicola — вид многолетних травянистых растений рода , семейства .

Изредка выращивается в качестве декоративного садового растения.

Китайское название: 褐花杓兰 (he hua shao lan).

Ботаническое описание 
Растения прямостоячие, 15—45 см высотой, стебли голые.

Корневище толстое, довольно короткое.

Листья в числе 3—4. Листовые пластинки от эллиптические, 5—16,5 × 4—5,5 см, почти голые, мелко реснитчатые, на конце заострённые.

Соцветия верхушечные. Цветки одиночные, тёмно-фиолетовые. Прицветники листовидные, яйцевидно-ланцетные, 9,5 × 2—2,5 см. Цветоножки и завязи 3—3,5 см, слегка волосистые. Губа с полупрозрачным «окном» на внутренней части, глубоко сумчатая, эллиптическая, 3,5—4,2 × 2,5—2,8 см, внутренняя нижняя часть покрыта волосками.

Спинные чашелистики эллиптически-яйцевидные, 3,5—5 × 1,9—2,2 см, на вершине заострённые.

Синсепалумы эллиптические-ланцетные, 3,2—4.2 × 1,5—2 см, на верхушке неглубоко 2-лопастные.

Лепестки яйцевидно-ланцетные, 4,4—5.2 × 0,8—0,9 см, с очень заметными жилками, на вершине заострённые.

Стаминодий 1,3—1,5 × около 1 см.

Цветение: июнь—июль.

Cypripedium tibeticum как правило, имеет более голубовато-зелёные листья, которые относительно равномерно распределены по побегу, в то время как Cyp. calcicola имеет желтовато-зелёные листья, которые обычно расположены на более коротком участке побега. Оба вида могут не иметь опушения на верхней части стеблей стеблей, а могут быть более или менее опушённые.

В западной части Китая среди опылителей отмечены шмели: Bombus lepidus, Bombus lucorum и Bombus hypnorum. Предполагается, что шмелей привлекает слабый сладкий фруктовый аромат (этилацетат) и отверстие губы, имитирующее вход в гнездо. Отмечено, что матки являются более эффективными опылителями, чем рабочие. Учитывая, что цветы Cypripedium flavum опыляются рабочими шмелями, а Cypripedium smithii и Cypripedium tibeticum матками, исследователи предполагают, что приспособление к опылению насекомыми с определёнными размерами тела является основой репродуктивной изоляции между Cypripedium tibeticum и Cypripedium flavum и увеличивает вероятность естественной межвидовой гибридизации Cypripedium tibeticum с Cypripedium smithii.

Ареал 
Китай. Западная Сычуань, Северо-Западная Юньнань.

Местообитание 
Леса, поля, кустарниковые заросли, на травянистых склонах и каменистых местах. На высотах от 2600 до 3900 метров над уровнем моря.

Может встречаться вместе с Cypripedium flavum, Cypripedium tibeticum и Cypripedium bardolphianum.

В культуре 
Сложный и редкий в культуре вид.

Местоположение: полутень (в полуденное время), утром и вечером солнце.

Почвенная смесь: гумус, песок, перлит (пемза) в соотношении 1:1:1. Почвенная смесь должна быть рыхлой. Растениям должен быть обеспечен хороший дренаж (20—30 см гравия или керамзита), поскольку корни Cyp. calcicola чувствительны к заболачиванию и подтоплению в зимне-весенний период. Глубина посадочной ямки, наполненной почвенной смесью, — около 25 см.

В Германии цветёт в мае—июне.

Зоны морозостойкости: 3—5. В условиях Москвы и Тверской области (Андреапольский район) хорошо разрастается но пока ни разу не цвёл.

Грексы созданные с участием Cypripedium calcicola 
По данным The International Orchid Register, на январь 2013 года.
 Bea Pinkepank =(Cypripedium calcicola × Cypripedium reginae) H.Pinkepank 2010
 Adelheid =(Cypripedium Sabine × Cypripedium calcicola) K.D.Schmidt 2011
 Joseph Henry =(Cypripedium parviflorum × Cypripedium calcicola) P.Corkhill 2005
 Julie Ann =(Cypripedium kentuckiense × Cypripedium calcicola) P.Keisling 2004
 Werner F. =(Cypripedium macranthos × Cypripedium calcicola) von Rad 2011

Классификация

Таксономия 
Вид Cypripedium calcicola входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Ссылки 
 Cypripedium calcicola — ботаническая иллюстрация.

Литература 
  Протолог
 
 Gruss O., Paterny U. 2005. Cypripedium calcicolum, der alteste und gultige Name fur Cypripedium smithii. Orchidee (Hamburg) 56: 478-479.

Орхидные
Флора Восточной Азии